Constantim puede ser cualquiera de estas freguesias en Portugal:

 Constantim (Miranda do Douro).
 Constantim (Vila Real).

Freguesias de Portugal